Seidenfaden steht für
 Faden aus Seide, sieh Seide#Seidengarne
 Seidenfaden (Wipperfürth), Ortschaft von Wipperfürth im Oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen

Seidenfaden ist der Familienname folgender Personen:
 Ebba Merete Seidenfaden (1940–1980), dänische Publizistin, siehe Snu Abecassis

 Gunnar Seidenfaden (1908–2001), dänischer Diplomat und Orchideenforscher
 Horst Seidenfaden (* 1956), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Theodor Seidenfaden (1886–1979), deutscher Schriftsteller
 Tøger Seidenfaden (1957–2011), dänischer Journalist